«Искусство любить» () — романтическая кинокомедия французского режиссёра Эмманюэля Муре. Премьерный показ состоялся 7 августа 2011 года на Международном кинофестивале в Локарно, Швейцария. Российская премьера состоялась 12 апреля 2012 года.

Сюжет 
В сюжете фильма переплетаются несколько новелл, посвященных сложности взаимоотношений мужчин и женщин разных возрастов.

Молодой композитор пишет нежную, лирическую музыку, которая звучит в душе у влюблённого человека. Однако сам он, несмотря на бурную личную жизнь, никого полюбить не может...

Одинокая Изабель видит сон, в котором её лучшая подруга Зои настойчиво предлагает ей своего мужа в качестве полового партнера, дабы скрасить одиночество девушки. Вскоре сон становится реальностью...

Немолодой одинокий мужчина Ашиль ищет себе новую подружку. Неожиданно его посещает молодая и привлекательная соседка, которая прямо заявляет, что не прочь завести с героем роман.  Ашиль оказывается крайне рад подобному стечению обстоятельств, однако его ожидает столкновение с непростым характером девушки...

Супружескую пару бальзаковского возраста настигает разлад. Дама по имени Эммануэль заявляет мужу Полю, что уходит от него из-за постоянной тяги к другим мужчинам и чувства вины по этому поводу. Полю предстоит серьёзно осмыслить ситуацию...

Когда дружба Ванессы и Уильяма переросла в отношения, они пообещали сохранить заветы дружбы: не иметь друг от друга секретов, и не ущемлять свободу друг друга. Однако пару ждёт непростое испытание: Ванессу приглашает на свидание коллега по работе, не скрывая намерения провести с ней ночь. Ванесса рассказывает Уильяму, что она не против такого свидания...

Волей случая, девушка по имени Амели невольно побуждает своего друга Бориса признаться во влечении к ней. Смущенная Амели через некоторое время предлагает эксперимент: чувства можно проверить только отказавшись от использования главных человеческих обманщиков: зрения и слуха. Таким образом, Амели назначает Борису чётко спланированную встречу в темноте гостиничного номера. Однако, изменять своему мужу Людовику Амели не хочет, поэтому находит необычное решение в лице своей давней подруги Изабель. Всё складывается удачно, однако обману суждено раскрыться...

Актёрский состав

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 «Искусство любить» — Премиум Фильм
 
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Кинокомедии 2011 года
Романтические кинокомедии Франции
Фильмы Эмманюэля Муре
Фильмы Orange Cinéma Séries